Sewa est utilisé dans des concepts divers :
 SEWA est une association indienne d'aide à l'auto-organisation des femmes travaillant dans le secteur informel.
 Sewa est une pratique religieuse sikhe.

Voir aussi 
 Waya Sewa, une île des Fidji